Sveti Marko, apostol i evanđelist, svetac rimokatoličke crkve, autor Evanđelja po Marku.
 Sveti Marko Križevčanin, treći kanonizirani hrvatski svetac, Rimokatoličke Crkve, svećenik, košički mučenik. 

Zemljopisni pojmovi:
 Sveti Marko (Perušić), naselje u općini Perušić, Hrvatska
 Sveti Marko (Kvarner), hrvatski otočić preko kojeg prolazi Krčki most
 Sveti Marko (Brijuni), hrvatski otočić u Brijunima
 Sveti Marko (crnogorski otok), otok pokraj Budve